Klášterní mlýn může být:

 Klášterní mlýn (Doksany) – okres Litoměřice
 Klášterní mlýn (Hladov) – okres Jihlava
 Klášterní mlýn (Cheb) – okres Cheb
 Klášterní mlýn (Jevíčko) – okres Svitavy
 Klášterní mlýn (Klášter Hradisko) – okres Olomouc
 Klášterní mlýn (Louka) – okres Znojmo 
 Klášterní mlýn (Milevsko) – okres Písek
 Klášterní mlýn (Nedakonice) – okres Uherské Hradiště
 Klášterní mlýn (Nepomuk) – okres Plzeň-jih
 Klášterní mlýn (Opatovice) – okres Pardubice
 Klášterní mlýn (Osek) – okres Teplice
 Klášterní mlýn (Plasy) – okres Plzeň-sever
 Klášterní mlýn (Police nad Metují) – okres Náchod
 Klášterní mlýn (Pozorka) – okres Tachov
 Klášterní mlýn (Předklášteří) – okres Brno-venkov
 Klášterní mlýn (Sázava) – okres Benešov
 Klášterní mlýn (Tachov) – okres Tachov
 Klášterní mlýn (Tasovice) – okres Znojmo
 Klášterní mlýn (Teplá) – okres Cheb
 Klášterní mlýn (Vyšší Brod) – okres Český Krumlov
 Klášterní mlýn (Zlatá Koruna) – okres Český Krumlov
 Klášterní mlýn (Žďár nad Sázavou) – okres Žďár nad Sázavou
 Klášterní mlýn (Želiv) – okres Pelhřimov

podobné
 Císařský mlýn
 Zámecký mlýn